Široká dolina – dolina w Niżnych Tatrach, odgałęzienie Demianovskiej doliny
 Široká dolina –  dolina w Niżnych Tatrach, odgałęzienie doliny Štiavnička
 Široká dolina – dolina w Tatrach Wysokich